«Дом в тысячу этажей» () — фантастический роман-антиутопия с элементами абсурда чешского писателя Яна Вайсса, впервые изданный в 1929 году. В СССР роман издавался как минимум трижды — в 1966 году издательством «Мир», в 1986 году издательством «Радуга» и в 1988 году издательством «Правда».

Сюжет 
Главный герой, Пётр Брок, просыпается на лестничной площадке в подъезде бесконечно высокого дома. В кармане он находит записную книжку частного сыщика, нанятого объединённым правительством мира и направленным на остров Гордыни в построенный там Муллер-дом, и начинает ассоциировать себя с ним. Цитадель, небоскрёб размером в тысячу этажей, построенный из фантастического материала солиума, в который переселилось большинство живущих в мире людей, дом представлен в виде отдельного государства, управляемого таинственным и загадочным Огисфером Муллером. Главная задача, поставленная перед Броком — разыскать и спасти принцессу Тамару, похищенную среди прочих молодых и красивых женщин зловещим диктатором, а также, если подтвердятся худшие предположения, убить Муллера. Против сыщика выступает банда отъявленных головорезов, убийц и отравителей. Однако, Пётр Брок имеет перед ними явное преимущество: он невидим для окружающих. Параллельно развивается сюжет пролетарской революции, против которой приспешники Муллера пытаются применить самые необычные средства, в том числе газ СИО, от которого люди стареют в течение нескольких часов. Но Пётр Брок обращает этот газ против самих наёмников Муллера и выполняет поставленные задачи, но, как кажется, ценой жизни... и в последней главе романа становится ясно, что все описываемые события — не более, чем лихорадочный сон тифозного военнопленного времён Первой мировой войны.

Основа 
Чешский критик Иржи Хаек отмечает, что для творчества Вайсса характерно присутствие абсурдистских мотивов и частое обращение ко сну; "одержимость" Вайсса проблемой сна имела жизненный, автобиографический источник. Во время Первой мировой войны Вайсс был мобилизован, на русском фронте был взят в плен и несколько месяцев, пребывая в горячем бреду, провёл в тифозном "бараке смерти". В биографической заметке он часто вспоминал живые "стеклянные сны", врезавшиеся в память. Сам Вайсс писал: "...без сна с жёлтой лампочкой в бараке лагеря для военнопленных, куда герой вновь и вновь возвращается, не было бы и дома в тысячу этажей, который должен был наконец обрушиться, чтобы пленный мог пробудиться для реальной жизни".

Примечания 

Романы-антиутопии
Фантастические романы на чешском языке
Дом в тысячу этажей
Вымышленные дома